Тостинґ () — читання своїх коментарів до пісні поверх звучання музики під час імпровізованих вуличних дискотек, які на Ямайці влаштовували власники звукових систем.

Примітки 

Музичні напрями